Cleistopholis este un gen de plante angiosperme din familia Annonaceae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Cleistopholis